

Mitologia 
 Calipso – ninfa della mitologia greca

Musica 
 Calypso – genere musicale caraibico
 Calypso – album di Harry Belafonte 
 Calypso – album di Ron
 Calypso – singolo di John Denver
 Calypso – singolo di Luis Fonsi

Zoologia 
 Calypso – genere di crostacei appartenente alla famiglia Galatheidae

Altro 
 Calypso – comune statunitense in Carolina del Nord
 Calypso – genere botanico della famiglia delle Orchidacee
 Calypso – tecnologia utilizzata per sistemi di bigliettazione elettronica contactless
 Calypso – nave utilizzata dall'oceanografo Jacques-Yves Cousteau
 Abisso Calypso – fossa abissale del Mar Ionio che è il punto più profondo del Mediterraneo
 Calypso – personaggio dei fumetti della Marvel Comics
 53 Kalypso – asteroide
 Calypso – marca di orologi
 Calypso – complesso di edifici a Rotterdam
 Calypso – film del 1958 diretto da Golfiero Colonna e Franco Rossi
Calypso – sommergibile della Marine Nationale appartenente alla classe Circé

Pagine correlate 
 Calipso (disambigua)
 Calypsos
 Kalypso
 HMS Calypso